Łęgowski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Łęgowski (* 1947), polnischer Langstreckenläufer
 Marcin Łęgowski (* 1982), polnischer Boxer